Американський штат Теннессі поділяється на 95 округів.

Теннессі